Marktgraben ist ein Gewässername:

 Marktgraben (Aurach), linker Zufluss der Aurach bei Ostheim, Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Marktgraben (Vils), ehemaliger Wassergrabenbogen um Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, gespeist von der Vils 

Siehe auch:
 Marktbach